(signifiant « sorcière » ou « magicien ») est un genre éteint de dinosaures Hadrosauridae de la formation d'Aguja du Crétacé supérieur (Campanien) du Texas. Le type et la seule espèce est .

Découverte et dénomination 
L'holotype de Malefica, TxVP 41917-1, est un maxillaire gauche partiel récupéré dans le canyon Bruja dans le parc national de Big Bend. En 2002, il a été assigné au genre Kritosaurus, comme cf. K. navajovius. Vingt ans plus tard, on a découvert qu'il contenait un certain nombre de traits diagnostiques utiles qui permettent de le décrire comme un nouveau taxon, malgré son caractère fragmentaire. Le nom générique choisi, « Malefica », signifie « sorcière » ou « sorcier », également la racine de « maleficens » (malfaisant, maléfique), en référence à sa découverte dans le canyon de Bruja (bruja étant le mot espagnol pour « sorcière »). Le nom spécifique, « deckerti », rend hommage à Frank Deckert, le découvreur du spécimen et ancien surintendant du parc national de Big Bend.

Classification 
Prieto-Márquez a effectué une analyse phylogénétique qui a permis de retrouver Malefica comme un membre basal des Hadrosauridae, en dehors du clade Saurolophidae, contenant les principales sous-familles Lambeosaurinae et Saurolophinae. Ceci, ainsi que la récupération de plusieurs taxons hadrosauromorphes à la base des Hadrosauridae, ajoute à une plus grande diversité d'Hadrosauridae non-Saurolophidae connus du Santonien au Maastrichtien.

Paléoenvironnement 
La formation d'Aguja affleure à la fois au Texas et dans les États mexicains voisins de Chihuahua et Coahuila. Malefica est connu du côté texan. D'autres animaux trouvés dans cette région comprennent l'Hadrosauridae basal contemporain Aquilarhinus, le Lambeosaurinae Angulomastacator, le Pachycephalosauridae Texacephale (nomen dubium), le Ceratopsidae Agujaceratops, un Dromaeosauridae similaire à Saurornitholestes, et l'Alligatoroidea géant Deinosuchus.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Ornithischia
Taxon fossile décrit en 2022
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database